William Battle ist der Name folgender Personen:

* William C. Battle (1920–2008), US-amerikanischer Diplomat
 William Henry Battle (1855–1936), englischer Chirurg